Sarandi, comune brasiliano dello Stato del Paraná
Sarandi, comune brasiliano dello Stato del Rio Grande do Sul